{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.07241249084473,
          46.85105670287647
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.730648040771488,
          46.468650259647546
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.653057098388675,
          46.30368164442971
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.320549011230472,
          46.18716196286731
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.32587051391602,
          46.50442399991305
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          31.09941959381104,
          46.62213119662358
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.61347579956055,
          45.83769486557744
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          28.83945465087891,
          45.34977774221283
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.26294326782227,
          45.45295107933292
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          28.28189849853516,
          45.45764724622272
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.961605072021488,
          47.71953193415195
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.619827270507816,
          47.936683917595325
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.12561416625977,
          48.10308602048618
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.53060626983643,
          47.75001157247463
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.90934753417969,
          47.20309710324085
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.207424163818363,
          46.484963831350754
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.4309139251709,
          45.99680509899682
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          28.614578247070312,
          45.68200372288539
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.587125778198246,
          45.401064037438545
        ]
      }
    }
  ]
}
В состав Одесской области Украины входят 19 городов. Из них 9 — областного значения и 10 — районного. Кроме того, есть 33 посёлка городского типа. По количеству городов область занимает 6 место среди всех областей Украины. 

На 1 января 2019 года городское население Одесской области составляло 1 595 493 человек (67%). Крупнейшим городом-миллионником области является Одесса, которая занимает третье место по численности среди 461 городов Украины после Киева и Харькова. Больше нет ни одного города области, чья численность превышала бы 100 тысяч человек. И лишь два города — Черноморск и Измаил, в которых численность населения более 50 тысяч человек. 

По количеству городского населения Одесская область занимает шестое место после Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей. Одесса — самый густонаселенный город среди всех больших городов Украины (6200 человек на квадратный километр).

Города Одесской области являются членами Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

Список

Одесская агломерация
Прилегающие к Одессе города (Южное, Черноморск, Теплодар, Беляевка) входят в Одесскую агломерацию. Одесская агломерация является моноцентрической — сформированной вокруг одного крупного города, который значительно больше по размерам окружающих его городов. Демографической ситуации в ней нестабильная — с незначительным сокращением населения и постепенным оттоком населения из мелких населённых пунктов в более крупные. Однако за счёт этого доля городского население в процентном соотношении постепенно увеличивается. По генетико-функциональному признаку профессора Ф. Д. Залоговыя в Одесской области имеется два типа крупных городов: Одесса и Черноморск — города, возникшие на интенсивных морских транспортных путях и их пересечениях; тот же Черноморск и Южное — города-курорты.

Порты
Основными локомотивами городов Одесской области являются её  порты.  Порт Южный стал портово-промышленным комплексом благодаря промышленной переработке аммиака. В Ильичёвском порту получило развитие машиностроение, которое обслуживает портовую деятельность и некоторые отрасли пищевой индустрии. Количественный рост портов осуществляется благодаря строительству новых причалов и комплексов по обработке грузов. Путём создания аванпортов, «сухих портов», портопунктов осуществляется качественное расширение портов. В Одесском порту уже работает так называемый «сухой порт», расположенный на территории «полей орошения», где на площади 50 га проходят сортировку и первичную обработку контейнерные грузы, которые в дальнейшем направляют автомобильной эстакадой  уже непосредственно под загрузку. Порт Измаил занимает лидерскую позицию по количеству обработанных судов. За первые 7 месяцев 2019 года он обработал 21444 судов. Самый значительный рост объёмов перевалки в портах Украины по итогам 7 месяцев 2019 года стали хлебные грузы, составившие около трети от общего объёма обработки грузов в портах, а именно —  28,3 миллиона тонн. По сравнению с январем – июнем 2018 года, объёмы перевалки выросли на 7,3 млн. тонн, то есть, на 35%. Зафиксирован значительный прирост транзита зерновых, который в первые семь месяцев 2019 года составил более 53%. Это произошло за счёт перевалки зерновых грузов из Молдавии через порт Рени в Одесской области, который обеспечил более 90% транзита зерновых.

Географически выгодное положение
Большинство городов Одесской области находятся в приграничных зонах и имеют выгодное географическое расположение. Одесса, Раздельная, Подольск располагаются на пути  девятого Панъевропейского транспортного коридора (Ветвь C: Любашёвка—Раздельная—Одесса); транспортный коридор Гданьск-Одесса (Балтийское море-Черное море); Евроазиатский транспортный коридор (Одесса-Николаев-Херсон-Джанкой-Керч), Транспортный коридор Черноморское Экономическое Сотрудничество (Рени-Измаил-Одесса-Николаев-Херсон-Мелитополь-Бердянск-Новоазовск). 

В Ананьеве и Измаиле проходят три нитки газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, Шебелинка-Измаил, поставляющие газ в Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Македонию.

По расположению на территории Одесской области:
 Центр — 8 городов;
 Юг — 7 городов;
 Север — 4 города.

По удалённости от Одессы:

До 100 км:
 0-50 км: Черноморск, Теплодар, Южное, Беляевка;
 50-100 км: Белгород-Днестровский, Раздельная, Березовка;
До 200 км:
 150-200 км: Арциз, Татарбунары, Ананьев, Подольск;
До 300 км:
 200-250 км: Килия, Вилково, Балта;
 250-300 км: Болград, Измаил, Кодыма;
До 400 км:
 300-350 км: Рени.

Ближайший к Одессе город — Черноморск (29 км), самый дальний — Рени (333 км).

Субрегионы
Реализуются программы для развития туристической привлекательности трёх субрегионов Одесской области. Нижнеднестровский субрегион — местность, где можно наблюдать за пеликанами на Белом озере, дегустировать местные вина и рыбачить в Маяках. Дунайский субрегион —  это известное Вилково, Свято-Покровский собор в Измаиле, биосферный заповедник и много других интересных объектов. А Белгород-Днестровский субрегион — это Аккерманская крепость и прогулки на теплоходе по Днестровскому лиману».

Примечания

Комментарии

Источники 

Одесская область
Города Одесской области
Одесская область